Донецкий коммерческий институт
 Киевский коммерческий институт
 Московский коммерческий институт
 Нижегородский коммерческий институт
 Харьковский коммерческий институт